Schön József (1846–1912) magyar pedagógus, szakíró, iskolaigazgató
 Schön József (?–?) magyar labdarúgó (FTC)